Vrsjets (bulgariska: Вършец) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Vrsjets och regionen Montana, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Vrsjets ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vrsjets är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Vrsjets. Närmaste större samhälle är Berkovitsa,  km väster om Vrsjets. 

I omgivningarna runt Vrsjets växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Vrsjets är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Montana (region)